Konsulat Jugosławii w Gdańsku (Konsulat von Jugoslawien in Danzig) – jugosłowiańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Jugosławii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1929. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1929-1932 - Alfred Weinkrantz, konsul (1878-1947)
 1933-1938 - dr Hermann Meyer, konsul
 1939 - Richard Thiemann, konsul

Siedziba 
 Langer Markt 12-13 (obecnie Długi Targ) (1930-1938)
 Langgasse 32-34 (ul. Długa) (1939)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski. Danzig 1930
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Serbii w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Serbia
Serbia
Stosunki polsko-serbskie